

Persone 
Christian Pander – ex calciatore tedesco
Christian Heinrich Pander – medico tedesco
Peter Pander – ex calciatore, dirigente sportivo e manager tedesco
Pier Pander – scultore e medaglista olandese

Altro 
Pander & Zonen – azienda aeronautica olandese attiva negli anni venti e anni trenta del XX secolo